Джессика Мур:
  (род. 1967) — итальянская актриса.
 Мур, Джессика (род. 1982) — американская баскетболистка.
 Мур, Джессика (род. 1982) — американская журналистка.
 Мур, Джессика (род. 1990) — австралийская теннисистка.
 Мур, Джессика (род. 1971) — американская поэтесса.